Flughafen München bezeichnet:
 Flughafen München, 1992 in Betrieb genommener Flughafen München „Franz Josef Strauß“
 Flughafen München-Riem, 1939–1992 genutzt
 Flughafen München GmbH, Betreiber des Flughafens München „Franz Josef Strauß“
 den von Ryanair als Flughafen München-West bezeichneten Flughafen Memmingen

Mit Flugplatz München könnten auch folgende Landeplätze gemeint sein:
 der 1912 erbaute und noch immer in Betrieb befindliche Sonderlandeplatz Oberschleißheim
 das von 1909 bis 1968 als Fluglandeplatz genutzte Oberwiesenfeld
 der 1933 als Flugplatz München-Süd eröffnete und schon 1935 in Fliegerhorst Neubiberg umbenannte Militärflugplatz bei Neubiberg (1935–1991)
 der westlich von München im Landkreis Starnberg gelegene Flugplatz Oberpfaffenhofen